Il doppio del torneo di tennis Singapore Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tim Crichton e Ashley Fisher che hanno battuto in finale Brandon Hawk e Kyle Spencer 3-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Tim Crichton /  Ashley Fisher (Campioni)
 František Čermák /  Ota Fukárek (quarti di finale)

 Paul Hanley /  Nathan Healey (semifinali)
 Dejan Petrović /  Andy Ram (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Singapore Challenger 2001